Lajeosa (Oliveira do Hospital), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital
 Lajeosa (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal
 Lajeosa (Tondela), een plaats in de Portugese gemeente Tondela